Ю́рий Миха́йлович Непри́нцев (, Тифлис, Российская империя — 20 октября 1996, Санкт-Петербург, Россия) — советский, российский -живописец, график, . Народный художник СССР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1952).

Биография 
Юрий Непринцев родился а в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) в семье архитектора М. С. Непринцева. 

В детстве увлекался рисованием, что впоследствии и привело его в студию художника Бориса Фогеля при тбилисском Доме Красной Армии. Решив посвятить себя живописи, в 1926 году приехал в Ленинград. В 1926—1930 годах занимался в студии академика В. Е. Савинского, известного педагога, ученика и последователя П. П. Чистякова.

В 1934 году поступил на отделение живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры, с 1944 года носящего имя И. Е. Репина, где занимался у П. С. Наумова, А. М. Любимова, В. А. Серова, И. И. Бродского. Его соучениками по мастерской были известные в будущем художники Н. Е. Тимков, П. П. Белоусов, А. И. Лактионов, П. К. Васильев, М. Г. Козелл.

В 1938 году окончил институт по мастерской профессора И. И. Бродского. Дипломная работа — картина «А. Пушкин в селе Михайловском», ставшая первым серьёзным произведением художника, к сожалению, не сохранилась: приобретённая музеем А. С. Пушкина в селе Михайловском, она погибла при разгроме музея фашистами в годы войны.

После защиты диплома был принят в аспирантуру Академии художеств, где занимался под руководством Р. Р. Френца и Б. В. Иогансона (1938—1941). К этому периоду относится одна из первых его тематических картин «Заключение договора на соцсоревнование» (1939), которую художник писал непосредственно с натуры в цехах Кировского завода, без предварительных этюдов, стремясь передать живое, непосредственное впечатление от события, как бы случайно увиденного в жизни. 

В 1940 году был принят в члены ЛОССХ.

Военное время 
В первые дни войны вместе с архитектором М. К. Бенуа участвовал в маскировке одного из заводов Ленинграда. С июля 1941 по октябрь 1942 года был командиром взвода морской пехоты, который охранял дивизион дальнобойной артиллерии. Но в годы войны ему не пришлось принимать участие в эпохальных битвах. Во время службы в армии он даже ни разу не воспользовался оружием. Да и каких-либо непоправимых потерь во время войны у него, казалось, не было: его супруга М. А. Тихомирова работала хранителем оставшихся в блокированном Ленинграде музейных сокровищ Петергофа, а он имел возможность периодически её навещать.

С ноября 1942 года и до конца войны он — художник Политического Управления Балтийского Флота.

Во время войны он не создавал картин и графических работ, посвященных боевым действиям и блокаде Ленинграда. Его интересовало то, с чем он сталкивался ежедневно, — люди, их характеры, темпераменты, чувства. Будучи командиром взвода, он делал небольшие зарисовки карандашом — портреты своих боевых товарищей — балтийцев. В Политуправлении Балтийского Флота он вместе с другими художниками – Б. И. Пророковым, В. В. Соколовым, С. С. Боимом — создавал сатирические плакаты, объединённые общим названием «Балтийский прожектор». С 1941 по 1945 год принял участие в восьми художественных выставках, в том числе, в знаменитой Всесоюзной выставке «Героический фронт и ты», состоявшейся в Москве в 1942—1943 годах.

Вместо разрушенной квартиры в Соляном переулке сразу после войны семье Непринцевых была выделена огромная комната в бывшей квартире М. В. Родзянко на улице Жуковского в Ленинграде.
 В 1945—1954 гг. Юрий Михайлович Непринцев вместе с семьёй проживал   на улице Чайковского  в доме 4.

Послевоенное время 
Участвовал в выставках с 1928 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Помимо тематических картин писал портреты, пейзажи. Широкую известность получила его картина «Отдых после боя. Василий Тёркин» (1951). Персональные выставки произведений художника были показаны в Москве, Свердловске, Горьком, Саратове (1959) и Ленинграде (1959, 1979, 1989).

В послевоенные годы создал ряд картин, посвящённых героической борьбе советского народа против фашистской Германии: «Последняя граната» (1948), «Лиза Чайкина» (1949), «Отдых после боя» (1951), «Рассказ об отце» (1955).

Много работал в технике литографии и книжной графики, им созданы известная серия «Мы пришли защищать Ленинград» (1948), иллюстрации к роману В. Гюго «Труженики моря» (1950), «Морским рассказам» К. М. Станюковича (1951) и другие.

В 1938—1940 и в 1948—1996 годах преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, в качестве профессора (1954), руководителя персональной мастерской. Среди учеников — художники Л. А. Русов , Э. В. Козлов, И. М. Варичев, Е. М. Костенко, М. А. Канеев, А. Т. Пушнин, Ю. С. Ершов и другие известные живописцы.

Академик АХ СССР (1970; член-корреспондент 1953). 

Скончался 20 октября 1996 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Произведения художника находятся в собраниях Русском музее, Третьяковской галерее, в многочисленных музеях и частных собраниях в России, КНР, Японии, США, Франции, Германии, Италии и других странах. Известны его живописные и графические портреты, исполненные в разные годы ленинградскими художниками, в том числе А. М. Любимовым, Э. В. Козловым, А. Д. Романычевым (1972).

Семья 
Жена — Марина Александровна Тихомирова (1911—1992) — старший научный сотрудник и главный хранитель Петергофских дворцов-музеев в 1943—1947 годах, внесшая важный вклад в послевоенное восстановление дворцов-музеев и парков.

Награды и премии 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956)
 Народный художник РСФСР (1963)
 Народный художник СССР (1965)
 Сталинская премия первой степени (1952) — за картину «Отдых после боя» (1951)
 Орден Ленина (1979)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1969)
 Орден Красной Звезды (1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда» 
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» 
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» 
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
 Серебряная медаль АХ СССР (1963) — за серию графических листов «Рассказы о ленинградцах» (1962)
 Серебряная медаль им. М.Б. Грекова (1972).

Выставки

Ученики 
 Буров, Владимир Васильевич (р. 1939)
 Клычев, Иззат Назарович (1923—2006)
 Козлов, Энгельс Васильевич (1926—2007)
 Мороз, Георгий Моисеевич (р. 1937)
 Романычев, Александр Дмитриевич (1919—1989)
 Сидоркин, Евгений Матвеевич (1930—1982)
 Смирнова, Галина Александровна (р. 1929)
 Тупикин, Рувим Филиппович (1918—2000)

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Примечания

Литература 
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.3. Д.370.
 
 
 
 
 Всесоюзная художественная выставка 1947 года. Каталог. — М — Л: Комитет по делам искусств при СМ СССР, 1947.
 Всесоюзная художественная выставка 1949 года. Каталог. — М: Государственная Третьяковская галерея, 1950. — С.26.
 
 
 
 
 
 Советское изобразительное искусство. Каталог. — Пекин, 1954.
 Третья выставка произведений действительных членов и членов-корреспондентов Академии художеств СССР. Каталог. — М: Академия художеств СССР, 1954.
 
 Всесоюзная художественная выставка, посвящённая 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Каталог. — М: Советский художник, 1957. — С.52.
 
 
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1959. — С.47.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 25-летию победы над фашистской Германией. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1972. — С.23.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1972. — С.44.
 Каталог произведений художников Российской Федерации, переданных в дар организациям и учреждениям культуры (1963—1971 гг.). — М: СХ РСФСР, 1972. — С.74.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — С.118.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981. — С.22, 25, 32, 34, 44, 47, 50, 116, 121, 156, 162, 174, 230, 236, 267, 268, 279, 332, 333, 337, 376, 389, 401, 514, 515, 519, 539, 546, 549, 632.
 Петербург — Петроград — Ленинград в произведениях русских и советских художников. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1980. — С.134.
 Юрий Михайлович Непринцев. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1989.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — С.72.
 Выставка произведений художников — участников Великой Отечественной войны Санкт-Петербургского Союза художников России. — Санкт-Петербург: ПСХ, 1993. — С.3.
 Ленинградские художники. Живопись 1950—1980 годов. Каталог. — Санкт-Петербург: Выставочный центр ПСХ, 1994. — С.4.
 Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1995. — С.4.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — С.294.
 
 
 
 
 Непринцев Ю. М. Рыбачок // 80 лет Санкт-Петербургскому Союзу художников. Юбилейная выставка. Пб., «Цветпринт», 2012. С.207.
Айнутдинов А.С. Выставка далёкая, но не забытая // Культура Урала. 2020. № 11. С. 78-79.		https://www.muzkom.net/about/smi/kultural

Ссылки 
 Саид Бицираев. Ю. М. Непринцев — учитель, мастер, человек. 
 Юрий Непринцев  на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия» 
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории. 
 Хронология Ленинградской школы живописи. 
 О Юрии Михайловиче Непринцеве (из воспоминаний соседей по квартире в Ленинграде) 

Графики СССР
Графики России
Художники Санкт-Петербурга
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Члены Союза художников СССР
Художники-портретисты России
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники-иллюстраторы России
Художники-жанристы СССР
Художники-жанристы России
Плакатисты СССР
Плакатисты России
Литографы СССР
Литографы России
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Художники-педагоги
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Похороненные на Литераторских мостках
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина